Малинова може бити:

 Малинова (Прјевидза), насељено мјесто у округу Прјевидза, Тренчински крај, Словачка Република
 Малинова (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република